L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andy Roddick remporte l'épreuve en simple, Kevin Ullyett et Wayne Black celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le Suisse Roger Federer, 1 mondial depuis sa victoire à l'Open d'Australie et lauréat du Masters d'Indian Wells la semaine précédente, est le favori de ce troisième grand événement de la saison. L'Américain Andy Roddick, ayant cédé son trône au Suisse, aura à cœur de faire un bon résultat après ses éliminations en quart de finale dans les deux premiers grands rendez-vous de la saison.

Pendant le tournoi 
Sjeng Schalken est disqualifié lors de son premier match au second tour face à Guillermo Cañas pour avoir insulté l'arbitre.

À la surprise générale, Roger Federer est éliminé dès le  par le jeune espoir espagnol Rafael Nadal. L'étoile montante du circuit - 17 ans et 34 - domine le 1 en deux sets, ne laissant que 3 jeux par manche au Suisse. C'est le  d'une longue série.

En demi-finale, Guillermo Coria sauve 4 balles de match face au Chilien Fernando González.

En finale, Guillermo Coria, diminué par une blessure au dos, abandonne à la fin du . L'Argentin avait remporté la  au tie-break avant de concéder les deux suivantes.

Lauréats 
Andy Roddick remporte son  en simple en battant en finale Guillermo Coria. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire zimbabwéenne Wayne Black - Kevin Ullyett remporte son  en battant en finale Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

À l'issue du tournoi 
Fort de son succès en Floride, l'Américain redevient le dauphin de Roger Federer au classement ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2004) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis masculin en 2004
Tennis en mars 2004
Tennis en avril 2004
Compétition de tennis à Miami
2004 en Floride